Cabana del Moro ist der Name folgender Dolmen:

 Cabana del Moro (Llauro), auf dem Gemeindegebiet von Llauro, Département Pyrénées-Orientales, Frankreich
 Cabana del Moro (Senterada), auf dem Gemeindegebiet von Senterada, Katalonien, Spanien